Línea 225 puede referirse a:

 Línea 225 (Buenos Aires) de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 225 (Interurbanos Madrid) de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 225A (Interurbanos Madrid) de autobuses interurbanos de Madrid.